Pargny-les-Bois é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne. Estende-se por uma área de 6,83 km².

Demografia 

Comunas de Aisne